Heilige Goericus, bijgenaamd "Abbo" (ca. 647), achtentwintigste bisschop van Metz
 Heilige Abbo II van Metz, eenendertigste bisschop van Metz
 Abbo van de Provence (- na 739), patricius van de Provence tegen Maurontus in de jaren 730
 Heilige Abbo van Auxerre (ca. 870), bisschop van Auxerre
 Abbo Cernuus ( - ca. 925), Benedictijns monnik
 Abbo van Soissons ( - 937), bisschop van Soissons en aartskanselier
 Heilige Abbo van Fleury (940-1004)